Аллсвенскан 1977 () — 53-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 11 апреля и закончился 16 октября 1977 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1977 
Швеция
Спорт в Швеции в 1977 году